Bonkaarde
 Napje of bolster, de harde buitenkant van een vrucht, zoals een kastanje of kokosnoot
 Bolster (kussen), een soort rond kussen